Robbie Buchanan (musicus) (1957), een Canadees toetsenist, songwriter, producer en arrangeur
 Robbie Buchanan (voetballer) (1996) een Schots voetballer